«В лодке» — название нескольких живописных и литературных произведений.

Картины:
 «В лодке» — картина Эдуара Мане, написанная в 1874 году.
 «В лодке» — картина Клода Моне, написанная в 1887 году.
 «В лодке» — картина Константина Коровина, написанная в 1888 году.

Рассказ:
 «В лодке» — рассказ Джерома Дэвида Сэлинджера, опубликованный в 1949 году, а также включённый в сборник «Девять рассказов» (1953).